Finalen av Europacupen i fotboll för landslag 1964 spelades den 21 juni 1964 för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. I matchen möttes 1960 års vinnare, Sovjetunionen, och hemmalaget, Spanien, på Santiago Bernabéu i Madrid. Spanien vann med 2–1, med mål av Jesús María Pereda och Marcelino. Galimzyan Khusainov gjorde mål för Sovjetunionen.

Matchdetaljer

Referenser

Noter

Externa länkar
 1964 European Nations' Cup Final Official Matchrapport på uefa.com

Europamästerskapet i fotboll för herrar
Relationer mellan Spanien och Sovjetunionen
Sportevenemang i Madrid
Fotbollsmatcher i Spanien
Spaniens herrlandslag i fotboll
Madrid under 1900-talet